Mariä-Schutz-Kirche ist eine Kirche, Klosterkirche bzw. Kapelle, die der Gottesmutter Maria als Schutzheilige geweiht sind. Es handelt sich um kein Patrozinium im eigentlichen Sinne, Patronatsfest ist der Tag der örtlichen Marienverehrung.

Einführung 
Die Verehrung der Gottesmutter als Schutzhelferin ist alt; der Hymnus Sub tuum praesidium (Unter deinen Schutz und Schirm) gehört zu den ältesten bekannten Mariengebeten (marianische Antiphonen).

Patrozinien:
 Maria, Hilfe der Christen (24. Mai) → Mariahilfkirche
 Mariä Schutz und Fürbitte (orthodox, 1. Oktober greg./14. Oktober jul.) → Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche
 Maria gilt auch als Königin der Nothelfer → Vierzehn-Nothelfer-Kirche

Legende:
  … Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien, und Ähnliches
 Die Mariä-Schutz-Kirchen sind verbreitet Wallfahrtskirchen.

Liste

Deutschland 
 Autobahnkirche Maria, Schutz der Reisenden an der Bundesautobahn 8 München–Stuttgart bei der Anschlussstelle Adelsried
 Maria Schutz (Bad Griesbach), Wallfahrtskirche auf dem Kronberg in Bad Griesbach im Rottal
 Maria-Schutz-Kirche (Berlin) (Schutz der Gottesmutter), Berlin-Charlottenburg, russisch-orthodoxe Kirche
 Maria Schutz (Freiburg), Kirche mehrerer christlich-orthodoxer Gemeinden in Freiburg
 Gelöbniskirche Maria Schutz, Kaiserslautern
 Maria-Schutz-Kapelle auf dem Wetterkreuzberg beim Maikammerer Ortsteil Alsterweiler
 Maria Schutz (Pasing) in München, Bayern (Patrona Bavariae, 1. Mai)
 Maria Schutz und St. Andreas in München-Untergiesing, Kathedrale der Ukrainischen griechisch-katholischen Kirche

Österreich 
Niederösterreich
 Pfarrkirche Groß-Enzersdorf
 Pfarrkirche Kottingneusiedl
 Wallfahrtskirche Maria Schutz, Schottwien am Semmering
Oberösterreich
 Wallfahrtskirche Maria Schutz am Bründl (Bründlkirche), Bad Leonfelden im Mühlviertel (Schutzmantelfest/Maria Hilf, 24. Mai)
Steiermark
 Wallfahrtskirche Maria Schutz, Rinegg (Schutzmantelfest/Maria Hilf, 24. Mai)
 Filialkirche Maria Schutz (Stattegg) (Mariä Heimsuchung, 2. Juli)

Russland 
 Kirche Mariä Schutz und Geburt (Pskow)

Slowenien 
 Mariä-Schutz-Kirche (Cerkev marijinega varstva) Prihova, Oplotnica
 Basilika der Schutzmantelmadonna, Ptujska Gora

Siehe auch 
 Benediktinerinnenkloster Valognes
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)